Erik Adams (né le  à Thunder Bay, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998 || Flyers de Thunder Bay || USHL ||55 ||4 ||14 ||18 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Université de Denver || WCHA ||37 ||3 ||15 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1999-2000 || Université de Denver || WCHA ||40 ||0 ||4 ||4 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 || Université de Denver || WCHA ||36 ||1 ||4 ||5 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 || Université de Denver || WCHA ||40 ||0 ||10 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2002-2003 || Inferno de Columbia || ECHL ||54 ||3 ||21 ||24 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Kingfish de Bâton-Rouge || ECHL ||18 ||1 ||2 ||3 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||64 ||6 ||31 ||37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Scorpions du Nouveau-Mexique || LCH ||40 ||4 ||13 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Eagles du Colorado || LCH ||55 ||9 ||22 ||31 ||38 ||12 ||0 ||3 ||3 ||8
|-
|2006-2007 || Eagles du Colorado || LCH ||11 ||1 ||9 ||10 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Eagles du Colorado || LCH ||38 ||2 ||16 ||18 ||32 ||16 ||3 ||3 ||6 ||18
|-
|2008-2009 || Eagles du Colorado || LCH ||64 ||8 ||38 ||46 ||66 ||15 ||0 ||8 ||8 ||14
|-
|2009-2010 || Americans d'Allen || LCH ||40 ||2 ||15 ||17 ||30 ||20 ||3 ||3 ||6 ||12
|-
|2010-2011 || Americans d'Allen || LCH ||54 ||7 ||22 ||29 ||22 ||13 ||0 ||4 ||4 ||4 
|-
|2011-2012 || Americans d'Allen || LCH ||13 ||1 ||6 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1980
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Kingfish de Baton Rouge
Joueur des Scorpions du Nouveau-Mexique
Joueur des Americans d'Allen (LCH)
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Pioneers de Denver